Im Herreneinzel der U.S. National Championships 1963, den heutigen US Open, besiegte der Mexikaner Rafael Osuna den US-Amerikaner Frank Froehling in drei Sätzen. Die Meisterschaft wurde auf Rasen in Forest Hills, New York City (NY) ausgetragen und fand zum 83. Mal statt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw des Herreneinzels bei den U.S. National Championships 1963 auf den Seiten der ATP World Tour, abgerufen am 15. September 2013 (englisch).

U.S. National Championships 1963
1963